Alicia Rio (La Capita,  - 17 de janeiro de 2022) foi uma atriz pornográfica mexicana.

Depois de atuar em mais de 200 filmes em um curto espaço de tempo, Rio teve momentos difíceis e teve que deixar a indústria pornô no final de 1994. Continuou a trabalhar como stripper e dançarina e mantém um relacionamento com Lacy Lee.

Contribuiu regularmente com Beverly Hills Outlook, uma revista trimestral da arte e da cultura no sul da Califórnia, onde faz comentários de filmes para adultos.

Prêmios 
 1995 Prêmios F.O.X.E. Favorita dos fãs.
 1996 Prêmios F.O.X.E. Favorita dos fãs.
 2004 Calçada da Fama de AVN.
 2005 Prêmio Free Speech Coalition Prêmio Carreira Profissional.

Atores pornográficos do México
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Modelos eróticas